Чемпіонат Австрії 2005—2006 () — 95-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій двадцять третій титул чемпіона Австрії здобула Аустрія (Відень).

Клуби

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2006
Австрія
Австрія
2005 в австрійському спорті
2006 в австрійському спорті